Sangiacomo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Il cognome è presente a Genova, Teramo, Avezzano e Potenza.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 196 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani